voornaam
Diana (mythologie), Romeinse godin
Diana (voornaam), meisjesnaam
Diana Spencer (1961-1997), Britse prinses
Diana (film), film uit 2013 over het leven van prinses Diana
familienaam
Aimo Diana (1978), Italiaans voetballer
Giuseppe Diana (1958-1994), Italiaans priester
overige
Diana (planetoïde), planetoïde
Diana (sigarettenmerk), sigarettenmerk van de Altria Group (Philip Morris)
Diana (fotocamera), plastic speelgoedcamera uit de jaren zestig
Diana (Rigg), televisieserie uit 1973
Diana (1957), single van Paul Anka
Diana (1973), nummer van het Cats-album Home
Diana (1984), Britse miniserie uit 1984 
Diana (schip), Russisch oorlogsschip uit de 19e eeuw
Diana (computerprogramma), programma voor het doorrekenen van constructies
Diana (regio), regio in Madagaskar
Diana (musical)